Фінал Кубка Німеччини з футболу 1995 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1994—1995 відбувся 24 червня 1995 року. У поєдинку зустрілися «Вольфсбург» з однойменного міста та менхенгладбаська «Боруссія». Особливістю фіналу стало те, що один із учасників, клуб із Вольфсбурга, представляв Другу Бундеслігу. Перемогу з рахунком 3:0 здобув представник Бундесліги, «Боруссія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Кайзерслаутерн»

«Карлсруе»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1995 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Червень 1995
1995 у німецькому спорті